Bibeau ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Bibeau (* 1994), kanadischer Eishockeytorwart
 Michael Zehaf-Bibeau (1982–2014), kanadischer Attentäter